Eryngium duriberum är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen och Carlos Pau. Eryngium duriberum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
duriberum